Hojer ist der Familienname folgender Personen

 Andreas Hojer (1690–1739), deutsch-dänischer Historiker und Rechtswissenschaftler
 Antonín Hojer (1894–1964), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Christa Hojer (* 1931), deutsche Politikerin (CDU der DDR), MdV, Mitglied des Zentralrats der FDJ
 Ernst Hojer (1930–2018), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Jan Hojer (* 1992), deutscher Sportkletterer
 Jesper Hojer, eigentlich Jesper Højer (* 1978), dänischer Handelsmanager
 Konrad Hojer (ca. 1555–1626), deutscher Kirchenlieddichter

Siehe auch:
 Højer
 Hoier
 Hoyer
 Höjer